Список скорочень, що вживаються в інформаціних технологіях

0–9 

 /. — Slashdot
 1GL — First-Generation Programming Language
 1NF — First Normal Form
 10B2 — 10BASE-2
 10B5 — 10BASE-5
 10B-F — 10BASE-F
 10B-FB — 10BASE-FB
 10B-FL — 10BASE-FL
 10B-FP — 10BASE-FP
 10B-T — 10BASE-T
 100B-FX — 100BASE-FX
 100B-T — 100BASE-T
 100B-TX — 100BASE-TX
 100BVG — 100BASE-VG
 286 — Intel 80286 processor
 2B1Q — 2 Binary 1 Quaternary
 2GL — Second-Generation Programming Language
 2NF — Second Normal Form
 3GL — Third-Generation Programming Language
 3NF — Third Normal Form
 386 — Intel 80386 processor
 486 — Intel 80486 processor
 4B5BLF — 4 Byte 5 Byte Local Fiber
 4GL — Fourth-Generation Programming Language
 4NF — Fourth Normal Form
 5GL — Fifth-Generation Programming Language
 5NF — Fifth Normal Form
 6NF — Sixth Normal Form
 8B10BLF — 8 Byte 10 Byte Local Fiber

A 

 AAT — Average Access Time
 AA — Anti-Aliasing
 AAA — Authentication Authorization, Accounting
 AABB — Axis Aligned Bounding Box
 AAC — Advanced Audio Coding
 AAL — 
 AALC — ATM Adaptation Layer Connection
 AARP — AppleTalk Address Resolution Protocol
 ABCL — Actor-Based Concurrent Language
 ABI — Application Binary Interface
 ABM — Asynchronous Balanced Mode
 ABR — Area Border Router
 ABR — Auto Baud-Rate detection
 ABR — Available Bitrate
 ABR — Average Bitrate
 AC — Acoustic Coupler
 AC — Alternating Current
 ACD — Automatic Call Distributor
 ACE — Advanced Computing Environment
 ACID — Atomicity Consistency Isolation Durability
 ACK — ACKnowledgement
 ACK — Amsterdam Compiler Kit
 ACL — Access Control List
 ACL — Active Current Loop
 ACM — Association for Computing Machinery
 ALUA — Asymmetric Logic Unit Access
 ACME — Automated Classification of Medical Entities
 ACP — Airline Control Program
 ACPI — Advanced Configuration and Power Interface
 ACR — Allowed Cell Rate
 ACR — Attenuation to Crosstalk Ratio
 AD — Active Directory
 AD — Activity Description
 AD — Administrative Domain
 ADC — Analog-to-Digital Converter
 ADC — Apple Display Connector
 ADB — Apple Desktop Bus
 ADCCP — Advanced Data Communications Control Procedures
 ADO — ActiveX Data Objects
 ADSL — Asymmetric Digital Subscriber Line
 ADT — Abstract Data Type
 AE — Adaptive Equalizer
 AES — Advanced Encryption Standard
 AF — Anisotropic Filtering
 AFP — Apple Filing Protocol
 AGP — Accelerated Graphics Port
 AH — Active Hub
 AI — Artificial Intelligence
 AIX — Advanced Interactive eXecutive
 Ajax — Asynchronous JavaScript and XML
 AL — Active Link
 AL — Access List
 ALAC — Apple Lossless Audio Codec
 ALGOL — Algorithmic Language
 ALSA — Advanced Linux Sound Architecture
 ALU — Arithmetic and Logical Unit
 AM — Active Matrix
 AM — Access Method
 AM — Active Monitor
 AM — Allied Mastercomputer
 AM — Amplitude Modulation
 AMD — Advanced Micro Devices
 AMQP — Advanced Message Queuing Protocol
 AMR — Audio Modem Riser
 ANN — Artificial Neural Network
 ANSI — American National Standards Institute
 ANT — Another Neat Tool
 AoE — ATA over Ethernet
 AOP — Aspect-Oriented Programming
 APCI — Application-Layer Protocol Control Information
 API — Application Programming Interface
 APIC — Advanced Programmable Interrupt Controller
 APIPA — Automatic Private IP Addressing
 APL — A Programming Language
 APR — Apache Portable Runtime
 ARC — Adaptive Replacement Cache
 ARC — Advanced RISC Computing
 ARIN — American Registry for Internet Numbers
 ARM — Advanced RISC Machines
 AROS — AROS Research Operating System
 ARP — Address Resolution Protocol
 ARPA — Address and Routing Parameter Area
 ARPA — Advanced Research Projects Agency
 ARPANET — Advanced Research Projects Agency Network
 AS — Access Server
 ASCII — American Standard Code for Information Interchange
 ASG — Abstract Semantic Graph
 ASIC — Application-Specific Integrated Circuit
 ASIMO — Advanced Step in Innovative Mobility
 ASLR — Address Space Layout Randomization
 ASM — Algorithmic State Machine
 ASMP — Asymmetric Multiprocessing
 ASN.1 — Abstract Syntax Notation 1
 ASP — Active Server Pages
 ASP — Application Service Provider
 ASR — Asynchronous Signal Routine
 AST — Abstract Syntax Tree
 ASSP — Application-Specific Standard Product
 AT — Advanced Technology
 AT — Access Time
 AT — Active Terminator
 ATA — Advanced Technology Attachment
 ATAG — Authoring Tool Accessibility Guidelines
 ATAPI — Advanced Technology Attachment Packet Interface
 ATM — Asynchronous Transfer Mode
 AVC — Advanced Video Coding
 AVI — Audio Video Interleaved
 AWK — Aho Weinberger Kernighan
 AWT — Abstract Window Toolkit

B 

 B2B — Business-to-Business
 B2C — Business-to-Consumer
 BAL — Basic Assembly Language
 BAM — Block Availability Map
 Bash — Bourne-again shell
 BASIC — Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code
 BBP — Baseband Processor
 BBS — Bulletin Board System
 BCD — Binary Coded Decimal
 BCNF — Boyce-Codd normal form
 BEEP — Blocks Extensible Exchange Protocol
 BER — Bit Error Rate
 BFD — Bidirectional Forwarding Detection
 BFD — Binary File Descriptor
 BFS — Breadth-First Search
 BFT — Byzantine Fault Tolerant
 BGP — Border Gateway Protocol
 BiDi — Bi-Directional
 bin — binary
 BINAC — Binary Automatic Computer
 BIND — Berkeley Internet Name Domain
 BIOS — Basic Input Output System
 BJT — Bipolar Junction Transistor
 bit — binary digit
 BLOB — Binary large object
 Blog — Web Log
 BMP — Basic Multilingual Plane
 BNC — Bayonet Neill-Concelman
 BOINC — Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
 BOM — Byte Order Mark
 BOOTP — Bootstrap Protocol
 BPDU — Bridge Protocol Data Unit
 BPEL — Business Process Execution Language
 BPL — Broadband over Power Lines
 bps — bits per second
 BRR — Business Readiness Rating
 BSA — Business Software Alliance
 BSB — Backside Bus
 BSD — Berkeley Software Distribution
 BSoD — Blue Screen of Death
 BSS — Block Started by Symbol
 BT — BitTorrent
 BT — Bluetooth
 BTAM — Basic Telecommunications Access Method
 BW — Bandwidth
 BYOD — Bring Your Own Device

C 

 CA — Certificate Authority
 CAD — Computer-Aided Design
 CAE — Computer-Aided Engineering
 CAID — Computer-Aided Industrial Design
 CAI — Computer-Aided Instruction
 CAM — Computer-Aided Manufacturing
 CAPTCHA — Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart
 CAT — Computer-Aided Translation
 CAQ — Computer-Aided Quality Assurance
 CASE — Computer-Aided Software Engineering
 cc — C Compiler
 CD — Compact Disc
 CDE — Common Desktop Environment
 CDMA — Code Division Multiple Access
 CDN — Content Delivery Network
 CDP — Continuous Data Protection
 CD-R — CD-Recordable
 CD-ROM — CD Read-Only Memory
 CD-RW — CD-Rewritable
 CDSA — Common Data Security Architecture
 CERT — Computer Emergency Response Team
 CES — Consumer Electronics Show
 CF — Compact Flash
 CFD — Computational Fluid Dynamics
 CFG — Context-Free Grammar
 CFG — Control Flow Graph
 CG — Computer Graphics
 CGA — Color Graphics Array
 CGI — Common Gateway Interface
 CGI — Computer-Generated Imagery
 CGT — Computational Graph Theory
 CHAP — Challenge-Handshake Authentication Protocol
 CHS — Cylinder-Head-Sector
 CIDR — Classless Inter-Domain Routing
 CIFS — Common Internet Filesystem
 CIM — Common Information Model
 CISC — Complex Instruction Set Computer
 CJK — Chinese, Japanese, and Korean
 CJKV — Chinese, Japanese, Korean, and Vietnamese
 CLI — Command Line Interface
 CLR — Common Language Runtime
 CM — Configuration Management
 CM — Content Management
 CMMI — Capability Maturity Model Integration
 CMOS — Complementary Metal-Oxide Semiconductor
 CMS — Content Management System
 CN — Canonical Name
 CN — Common Name
 CNC — Computer Numerical Control
 CNR — Communications and Networking Riser
 COBOL — Common Business-Oriented Language
 COM — Component Object Model
 CORBA — Common Object Request Broker Architecture
 COTS — Commercial Off-The-Shelf
 CPA — Cell Processor Architecture
 CPA — Converged Packet Access
 CPAN — Comprehensive Perl Archive Network
 CP/M — Control Program/Monitor
 CPRI — Common Public Radio Interface
 CPS — characters per second
 CPU — Central Processing Unit
 CR — Carriage Return
 CRAN — Comprehensive R Archive Network
 CRC — Cyclic Redundancy Check
 CRLF — Carriage Return Line Feeds
 CRM — Customer Relationship Management
 CRS — Computer Reservations System
 CRT — Cathode Ray Tube
 CRUD — Create, Read, Update and Delete
 CS — Cable Select
 CS — Computer Science
 CSE — Computer Science and Engineering
 CSI — Common System Interface
 CSP — Communicating Sequential Processes
 CSRF — Cross-Site Request Forgery
 CSS — Cascading Style Sheets
 CSS — Content-Scrambling System
 CSS — Closed Source Software
 CSS — Cross-Site Scripting
 CSV — Comma-Separated Values
 CT — Computerized Tomography
 CTAN — Comprehensive TeX Archive Network
 CTCP — Client-To-Client Protocol
 CTI — Computer Telephony Integration
 CTL — Computational Tree Logic
 CTM — Close To Metal
 CTS — Clear To Send
 CTSS — Compatible Time-Sharing System
 CUA — Common User Access
 CVS — Concurrent Versioning System

D 

 DAC — Digital-To-Analog Converter
 DAC — Discretionary Access Control
 DAO — Data Access Objects
 DAO — Disk-At-Once
 DAP — Directory Access Protocol
 DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency
 DAT — Digital Audio Tape
 DB — Database
 DBA — Database Administrator
 DBCS — Double Byte Character Set
 DBMS — Database Management System
 DCC — Direct Client-to-Client
 DCCP — Datagram Congestion Control Protocol
 DCCA — Debian Common Core Alliance
 DCI - Deep Content Inspection
 DCL — Data Control Language
 DCMI — Dublin Core Metadata Initiative
 DCOM — Distributed Component Object Model
 DD — Double Density
 DDE — Dynamic Data Exchange
 DDL — Data Definition Language
 DDoS — Distributed Denial of Service
 DDR — Double Data Rate
 DEC — Digital Equipment Corporation
 DES — Data Encryption Standard
 dev — development
 DFA — Deterministic Finite Automaton
 DFD — Data Flow Diagram
 DFS — Depth-First Search
 DFS — Distributed File System
 DGD — Dworkin's Game Driver
 DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol
 DHTML — Dynamic Hypertext Markup Language
 DIF — Data Integrity Field
 DIMM — Dual Inline Memory Module
 DIN — Deutsches Institut für Normung
 DIP — Dual In-line Package
 DIVX — Digital Video Express
 DKIM — Domain Keys Identified Mail
 DL — Download
 DLL — Dynamic Link Library
 DLNA — Digital Living Network Alliance
 DLP — Digital Light Processing
 DMA — Direct Memory Access
 DMCA — Digital Millennium Copyright Act
 DMI — Direct Media Interface
 DML — Data Manipulation Language
 DML — Definitive Media Library
 DMR — Dennis M. Ritchie
 DN — Distinguished Name
 DND — Drag-and-Drop
 DNS — Domain Name System
 DOCSIS — Data Over Cable Service Interface Specification
 DOM — Document Object Model
 DoS — Denial of Service
 DOS — Disk Operating System
 DP — Dot Pitch
 DPC — Deferred Procedure Call
 DPI — Deep Packet Inspection
 DPI — Dots Per Inch
 DPMI — DOS Protected Mode Interface
 DPMS — Display Power Management Signaling
 DRAM — Dynamic Random Access Memory
 DR-DOS — Digital Research — Disk Operating System
 DRI — Direct Rendering Infrastructure
 DRM — Digital Rights Management
 DRM — Direct Rendering Manager
 DSDL — Document Schema Definition Languages
 DSDM — Dynamic Systems Development Method
 DSL — Digital Subscriber Line
 DSL — Domain-Specific Language
 DSLAM — Digital Subscriber Line Access Multiplexer
 DSN — Database Source Name
 DSN — Data Set Name
 DSP — Digital Signal Processor
 DSSSL — Document Style Semantics and Specification Language
 DTD — Document Type Definition
 DTE — Data Terminal Equipment
 DTP — Desktop Publishing
 DTR — Data Terminal Ready
 DVD — Digital Versatile Disc
 DVD — Digital Video Disc
 DVD-R — DVD-Recordable
 DVD-ROM — DVD-Read Only Memory
 DVD-RW — DVD-Rewritable
 DVI — Digital Visual Interface
 DVR — Digital Video Recorder
 DXVA — DirectX Video Acceleration

E 

 EAI — Enterprise Application Integration
 EAP — Extensible Authentication Protocol
 EBCDIC — Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
 EBML — Extensible Binary Meta Language
 ECC — Elliptic Curve Cryptography
 ECMA — European Computer Manufacturers Association
 ECN — Explicit Congestion Notification
 ECOS — Embedded Configurable Operating System
 ECRS — Expense and Cost Recovery System
 EDA — Electronic Design Automation
 EDI — Electronic Data Interchange
 EDO — Extended Data Out
 EDSAC — Electronic Delay Storage Automatic Calculator
 EDVAC — Electronic Discrete Variable Automatic Computer
 EEPROM — Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory
 EFF — Electronic Frontier Foundation
 EFI — Extensible Firmware Interface
 EFM — Eight-to-Fourteen Modulation
 EGA — Enhanced Graphics Array
 EGP — Exterior Gateway Protocol
 eID — electronic ID card
 EIDE — Enhanced IDE
 EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
 EISA — Extended Industry Standard Architecture
 ELF — Extremely Low Frequency
 ELF — Executable and Linkable Format
 ELM — ELectronic Mail
 EMACS — Editor MACroS
 email — Electronic mail
 EMS — Expanded Memory Specification
 ENIAC — Electronic Numerical Integrator And Computer
 EOF — End of File
 EOL — End of Life
 EOL — End of Line
 EOM — End Of Message
 EPIC — Explicitly Parallel Instruction Computing
 EPROM — Erasable Programmable Read-Only Memory
 ERP — Enterprise Resource Planning
 ESB — Enterprise service bus
 ESCON — Enterprise Systems Connection
 ESD — Electrostatic Discharge
 ETL — Extract, Transform, Load
 ESR — Eric Steven Raymond
 EUC — Extended Unix Code
 EULA — End User License Agreement
 EXT — EXTended file system

F 

 FAP — FORTRAN Assembly Program
 FASM — Flat ASseMbler
 FAT — File Allocation Table
 FAQ — Frequently Asked Questions
 FBDIMM — Fully Buffered Dual Inline Memory Module
 FC-AL — Fibre Channel Arbitrated Loop
 FCB — File Control Block
 FCS — Frame Check Sequence
 FDD — Floppy Disk Controller
 FDS — Fedora Directory Server
 FDD — Floppy Disk Drive
 FDDI — Fiber Distributed Data Interface
 FDMA — Frequency-Division Multiple Access
 FEC — Forward Error Correction
 FEMB — Front-End Motherboard
 FET — Field Effect Transistor
 FHS — Filesystem Hierarchy Standard
 FICON — FIber CONnectivity
 FIFO — First In First Out
 FIPS — Federal Information Processing Standards
 FL — Function Level
 FLAC — Free Lossless Audio Codec
 FLOPS — FLoating-Point Operations Per Second
 FLOSS — Free/Libre/Open Source Software
 FMC — Fixed Mobile Convergence «Mobile UC or Unified Communications over Wireless»
 FOLDOC — Free On-line Dictionary of Computing
 FOSDEM — Free and Open source Software Developers' European Meeting
 FOSI — Formatted Output Specification Instance
 FOSS — Free and Open Source Software
 FP — Function Programming
 FPGA — Field Programmable Gate Array
 FPS — Floating Point Systems
 FPU — Floating Point Unit
 FRU — Field Replaceable Unit
 FS — File System
 FSB — Front Side Bus
 fsck — File System Check
 FSF — Free Software Foundation
 FSM — Finite State Machine
 FTTC — Fiber To The Curb
 FTTH — Fiber To The Home
 FTTP — Fiber To The Premises
 FTP — File Transfer Protocol
 FQDN — Fully Qualified Domain Name
 FUD — Fear Uncertainty Doubt
 FWS — Folding White Space
 FXP — File eXchange Protocol

G 

 G11N — Globalization
 Gas — GNU Assembler
 Gb — Gigabit
 GB — Gigabyte
 GCC — GNU Compiler Collection
 GCJ — GNU Compiler for Java
 GCR — Group Code Recording
 GDB — GNU Debugger
 GDI — Graphics Device Interface
 GFDL — GNU Free Documentation License
 GIF — Graphics Interchange Format
 GIGO — Garbage In, Garbage Out
 GIMP — GNU Image Manipulation Program
 GIMPS — Great Internet Mersenne Prime Search
 GIS — Geographic Information System
 GLUT — OpenGL Utility Toolkit
 GML — Geography Markup Language
 GNOME — GNU Network Object Model Environment
 GNU — GNU's Not Unix
 GOMS — Goals, Operators, Methods, and Selection rules
 GPASM — GNU PIC ASseMbler
 GPFS — General Parallel File System
 GPG — GNU Privacy Guard
 GPGPU — General-Purpose Computing on Graphics Processing Units
 GPIB — General-Purpose Instrumentation Bus
 GPL — General Public License
 GPL — General-Purpose Language
 GPRS — General Packet Radio Service
 GPS — Global Positioning System
 GPT — GUID Partition Table
 GPU — Graphics Processing Unit
 GRUB — Grand Unified Boot-Loader
 GSM — Global System for Mobile Communications
 GTK+ — GIMP Toolkit
 GUI — Graphical User Interface
 GUID — Globally Unique IDentifier
 GWT — Google Web Toolkit

H 

 HAL — Hardware Abstraction Layer
 HBA — Host Bus Adapter
 HCI — Human Computer Interaction
 HD — High Density
 HDD — Hard Disk Drive
 HCL — Hardware Compatibility List
 HD DVD — High Definition DVD
 HDL — Hardware Description Language
 HDMI — High-Definition Multimedia Interface
 HF — High Frequency
 HHD — Hybrid Hard Drive
 HID — Human Interface Device
 HIG — Human Interface Guidelines
 HIRD — Hurd of Interfaces Representing Depth
 HLASM — High Level ASseMbler
 HMA — High Memory Area
 HP — Hewlett-Packard
 HPC — High-Performance Computing
 HPFS — High Performance File System
 HTC — High-Throughput Computing
 HSDPA — High-Speed Downlink Packet Access
 HSM — Hierarchical Storage Management
 HSPA — High Speed Packet Access
 HSUPA — High-Speed Uplink Packet Access
 HT — Hyper Threading
 HTM — Hierarchical Temporal Memory
 HTML — Hypertext Markup Language
 HTTP — Hypertext Transfer Protocol
 HTTPd — Hypertext Transport Protocol Daemon
 HTX — HyperTransport eXpansion
 HURD — Hird of Unix-Replacing Daemons
 HVD — Holographic Versatile Disc
 Hz — Hertz

I 

 I²C — Inter-Integrated Circuit
 I18N — Internationalization
 IANA — Internet Assigned Numbers Authority
 iBCS — Intel Binary Compatibility Standard
 IBM — International Business Machines
 IC — Integrated Circuit
 ICANN — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 ICE — In-Circuit Emulator
 ICE — Intrusion Countermeasure Electronics
 ICMP — Internet Control Message Protocol
 ICP — Internet Cache Protocol
 ICT — Information and Communication Technology
 IDE — Integrated Development Environment
 IDE — Integrated Drive Electronics
 IDF — Intermediate Distribution Frame
 IDL — Interface Definition Language
 IDS — Intrusion Detection System
 IE — Internet Explorer
 IEC — International Electrotechnical Commission
 IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers
 IETF — Internet Engineering Task Force
 IFL — Integrated Facility for Linux
 IGMP — Internet Group Management Protocol
 IGRP — Interior Gateway Routing Protocol
 IHV — Independent Hardware Vendor
 IIOP — Internet Inter-Orb Protocol
 IIS — Internet Information Services
 IL — Intermediate Language
 IM — Instant Messaging
 IMAP — Internet Message Access Protocol
 IME — Input Method Editor
 INFOSEC — Information Systems Security
 I/O — Input/Output
 IoT — Internet of Things
 IP — Intellectual Property
 IP — Internet Protocol
 IPC — Inter-Process Communication
 IPL — Initial Program Load
 IPO — Inter Procedural Optimization
 IPP — Internet Printing Protocol
 IPS — Intrusion Prevention System
 IPsec — Internet Protocol security
 IPTV — Internet Protocol Television
 IPX — Internetwork Packet Exchange
 IR — Intermediate Representation
 IRC — Internet Relay Chat
 IrDA — Infrared Data Association
 IRI — Internationalized Resource Identifier
 IRP — I/O Request Packet
 IRQ — Interrupt Request
 IS — Information Systems
 ISA — Industry Standard Architecture
 ISA — Instruction Set Architecture
 ISAM — Indexed Sequential Access Method
 ISC — Internet Storm Center
 iSCSI — Internet Small Computer System Interface
 ISDN — Integrated Services Digital Network
 ISO — International Organization for Standardization
 iSNS — Internet Storage Name Service
 ISP — Internet Service Provider
 ISPF — Interactive System Productivity Facility
 ISR — Interrupt Service Routine
 ISV — Independent Software Vendor
 IT — Information Technology
 ITIL — Information Technology Infrastructure Library
 ITL — Interval Temporal Logic
 ITU — International Telecommunication Union
 IVRS — Interactive Voice Response System

J 

 J2EE — Java 2 Enterprise Edition
 J2ME — Java 2 Micro Edition
 J2SE — Java 2 Standard Edition
 JAXB — Java Architecture for XML Binding
 JAX-RPC — Java XML for Remote Procedure Calls
 JAXP — Java API for XML Processing
 JBOD — Just a Bunch of Disks
 JCE Java Cryptography Extension
 JCL — Job Control Language
 JCP — Java Community Process
 JDBC — Java Database Connectivity
 JDK — Java Development Kit
 JES — Job Entry Subsystem
 JDS — Java Desktop System
 JFC — Java Foundation Classes
 JFET — Junction Field-Effect Transistor
 JFS — IBM Journaling File System
 JINI — Jini Is Not Initials
 JIT — Just-In-Time
 JMX — Java Management Extensions
 JMS — Java Message Service
 JNDI — Java Naming and Directory Interface
 JNI — Java Native Interface
 JNZ — Jump non-zero
 JPEG — Joint Photographic Experts Group
 JRE — Java Runtime Environment
 JS — JavaScript
 JSON — JavaScript Object Notation
 JSP — Jackson Structured Programming
 JSP — JavaServer Pages
 JTAG — Joint Test Action Group
 JUG — Java Users Group
 JVM — Java Virtual Machine

K 

 K&R — Kernighan and Ritchie
 KB — Keyboard
 Kb — Kilobit
 KB — Kilobyte
 KB — Knowledge Base
 KDE — K Desktop Environment
 kHz — Kilohertz
 KM — Knowledge Machine
 KRL — Knowledge Representation Language
 KVM — Keyboard, Video, Mouse

L 

 L10N — Localization
 L2TP — Layer two Tunneling Protocol
 LAMP — Linux Apache MySQL Perl
 LAMP — Linux Apache MySQL PHP
 LAMP — Linux Apache MySQL Python
 LAN — Local Area Network
 LBA — Logical Block Addressing
 LCD — Liquid Crystal Display
 LCR — Least Cost Routing
 LCOS — Liquid Crystal On Silicon
 LDAP — Lightweight Directory Access Protocol
 LE — Logical Extents
 LED — Light-Emitting Diode
 LF — Line Feed
 LF — Low Frequency
 LFS — Linux From Scratch
 LGPL — Lesser General Public License
 LIB — LIBrary
 LIF — Low Insertion Force
 LIFO — Last In First Out
 LILO — Linux Loader
 LISP — LISt Processing
 LKML — Linux Kernel Mailing List
 LM — Lan Manager
 LOC — Lines of Code
 LPC — Lars Pensjö C
 LPI — Linux Professional Institute
 LPT Line Print Terminal
 LSB — Least Significant Bit
 LSB — Linux Standard Base
 LSI — Large-Scale Integration
 LTL — Linear Temporal Logic
 LTR — Left-to-Right
 LUG — Linux User Group
 LUN — Logical Unit Number
 LV — Logical Volume
 LVD — Low Voltage Differential
 LVM — Logical Volume Management
 LZW — Lempel-Ziv-Welch

M 

 MAC — Mandatory Access Control
 MAC — Media Access Control
 MAN — Metropolitan Area Network
 MANET — Mobile Ad-Hoc Network
 MAPI — Messaging Application Programming Interface
 Mb — Megabit
 MB — Megabyte
 MBCS — Multi Byte Character Set
 MBR — Master Boot Record
 MCA — Micro Channel Architecture
 MCA — Microsoft Certified Architect
 MCAD — Microsoft Certified Application Developer
 MCAS — Microsoft Certified Application Specialist
 MCDBA — Microsoft Certified DataBase Administrator
 MCDST — Microsoft Certified Desktop Support Technician
 MCITP — Microsoft Certified Information Technology Professional
 MCM — Microsoft Certified Master
 MCP — Microsoft Certified Professional
 MCPD — Microsoft Certified Professional Developer
 MCSA — Microsoft Certified Systems Administrator
 MCSD — Microsoft Certified Solution Developer
 MCSE — Microsoft Certified Systems Engineer
 MCT — Microsoft Certified Trainer
 MCTS — Microsoft Certified Technology Specialist
 MDA — Mail Delivery Agent
 MDA — Model-Driven Architecture
 MDA — Monochrome Display Adapter
 MDF — Main Distribution Frame
 MDI — Medium Dependent Interface
 MDI — Multiple Document Interface
 ME — [Windows] Millennium Edition
 MF — Medium Frequency
 MFC — Microsoft Foundation Classes
 MFM — Modified Frequency Modulation
 MGCP — Media Gateway Control Protocol
 MHz — Megahertz
 MIB — Management Information Base
 MICR — Magnetic Ink Character Recognition
 MIDI — Musical Instrument Digital Interface
 MIMD — Multiple Instruction, Multiple Data
 MIMO — Multiple-Input Multiple-Output
 MINIX — MIni-uNIX
 MIPS — Million Instructions Per Second
 MIPS — Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
 MIS — Management Information Systems
 MISD — Multiple Instruction, Single Data
 MIT — Massachusetts Institute of Technology
 MIME — Multipurpose Internet Mail Extensions
 MMDS — Mortality Medical Data System
 MMI — Man Machine Interface
 MMIO — Memory-Mapped I/O
 MMOG — Massively Multiplayer Online Game
 MMORPG — Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
 MMU — Memory Management Unit
 MMX — Multi-Media Extensions
 MNG — Multiple-image Network Graphics
 MoBo — Motherboard
 MOM — Message-Oriented Middleware
 MOO — MUD Object Oriented
 MOS — Microsoft Office Specialist
 MOSFET — Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
 MOTD — Message Of The Day
 MOUS — Microsoft Office User Specialist
 MPAA — Motion Picture Association of America
 MPEG — Motion Pictures Experts Group
 MPL — Mozilla Public License
 MPLS — Multiprotocol Label Switching
 MPU — Microprocessor Unit
 MS — Memory Stick
 MS — Microsoft
 MSA — Mail Submission Agent
 MSB — Most Significant Bit
 MS-DOS — Microsoft DOS
 MSDN — Microsoft Developer Network
 MSI — Medium-Scale Integration
 MSI — Message Signaled Interrupt
 MSI — Microsoft Installer
 MT — Machine Translation
 MTA — Mail Transfer Agent
 MTA — Microsoft Technology Associate
 MTBF — Mean Time Between Failures
 MTU — Maximum Transmission Unit
 MUA — Mail User Agent
 MUD — Multi-User Dungeon
 MVC — Model-View-Controller
 MVP — Most Valuable Professional
 MVS — Multiple Virtual Storage
 MX — Mail exchange
 MXF — Material Exchange Format

N 

 NACK — Negative ACKnowledgement
 NAK — Negative AcKnowledge Character
 NaN — Not a Number
 NAS — Network-Attached Storage
 NASM — Netwide ASseMbler
 NAT — Network Address Translation
 NCP — NetWare Core Protocol
 NCQ — Native Command Queuing
 NCSA — National Center for Supercomputing Applications
 NDPS — Novell Distributed Print Services
 NDS — Novell Directory Services
 NEP — Network Equipment Provider
 NetBIOS — Network Basic Input/Output System
 NEXT — Near-End CrossTalk
 NFA — Nondeterministic Finite Automaton
 NFC — Near field communication
 NFS — Network File System
 NGL — aNGeL
 NGSCB — Next-Generation Secure Computing Base
 NI — National Instruments
 NIC — Network Interface Controller
 NIM — No Internal Message
 NIO — New I/O
 NIST — National Institute of Standards and Technology
 NLP — Natural Language Processing
 NLS — Native Language Support
 NMI — Non-Maskable Interrupt
 NNTP — Network News Transfer Protocol
 NOC — Network Operations Center
 NOP — No OPeration
 NOS — Network Operating System
 NP — Nondeterministic Polynomial time
 NPL — Netscape Public License
 NPTL — Native POSIX Thread Library
 NPU — Network Processing Unit
 NS — Netscape
 NSA — National Security Agency
 NSPR — Netscape Portable Runtime
 NSS — Novell Storage Service
 NSS — Network Security Services
 NSS — Name Service Switch
 NT — New Technology
 NTFS — NT Filesystem
 NTLM — NT Lan Manager
 NTP — Network Time Protocol
 NUMA — Non-Uniform Memory Access
 NURBS — Non-Uniform Rational B-Spline
 NVR — Network Video Recorder
 NVRAM — Non-Volatile Random Access Memory

O 

 OASIS — Organization for the Advancement of Structured Information Standards
 OAT — Operational Acceptance Testing
 OBSAI — Open Base Station Architecture Initiative
 ODBC — Open DataBase Connectivity
 OEM — Original Equipment Manufacturer
 OES — Open Enterprise Server
 OFTC — Open and Free Technology Community
 OID — Object Identifier
 OLAP — Online Analytical Processing
 OLE — Object Linking and Embedding
 OLED — Organic Light Emitting Diode
 OLPC — One Laptop per Child
 OLTP — Online Transaction Processing
 OMF — Object Module Format
 OMG — Object Management Group
 OMR — Optical Mark Recognition
 ONNX — Open Neural Network Exchange
 OO — Object-Oriented
 OO — OpenOffice
 OOE — Out-of-Order Execution
 OOM — Out Of Memory
 OOo — OpenOffice.org
 OoOE — Out-of-Order Execution
 OOP — Object-Oriented Programming
 OOTB — Out of the box
 OPML — Outline Processor Markup Language
 ORB — Object Request Broker
 ORM — Oject-Relational Mapping
 OS — Open Source
 OS — Operating System
 OSCON — O'Reilly Open Source CONvention
 OSDN — Open Source Developer Network
 OSI — Open Source Initiative
 OSI — Open Systems Interconnection
 OSPF — Open Shortest Path First
 OSS — Open Sound System
 OSS — Open-Source Software
 OSS — Operations Support System
 OSTG — Open Source Technology Group
 OUI — Organizationally Unique Identifier

P 

 P2P — Peer-To-Peer
 PAC — Programmable Automation Controller
 PAN — Personal Area Network
 PAP — Password Authentication Protocol
 PARC — Palo Alto Research Center
 PATA — Parallel ATA
 PC — Personal Computer
 PCB — Printed Circuit Board
 PCB — Process Control Block
 PC DOS — Personal Computer Disk Operating System
 PCI — Peripheral Component Interconnect
 PCIe — PCI Express
 PCL — Printer Command Language
 PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association
 PCM — Pulse-Code Modulation
 PCRE — Perl Compatible Regular Expressions
 PD — Public Domain
 PDA — Personal Digital Assistant
 PDF — Portable Document Format
 PDH — Plesiochronous Digital Hierarchy
 PDP — Programmed Data Processor
 PE — Physical Extents
 PERL — Practical Extraction and Reporting Language
 PGA — Pin Grid Array
 PGO — Profile-Guided Optimization
 PGP — Pretty Good Privacy
 PHP — PHP: Hypertext Preprocessor
 PIC — Peripheral Interface Controller
 PIC — Programmable Interrupt Controller
 PID — Proportional-Integral-Derivative
 PID — Process ID
 PIM — Personal Information Manager
 PINE — Program for Internet News and Email
 PIO — Programmed Input/Output
 PKCS — Public Key Cryptography Standards
 PKI — Public Key Infrastructure
 PLC — Power Line Communication
 PLC — Programmable Logic Controller
 PLD — Programmable Logic Device
 PL/I — Programming Language One
 PL/M — Programming Language for Microcomputers
 PL/P — Programming Language for Prime
 PLT — Power Line Telecoms
 PMM — POST Memory Manager
 PNG — Portable Network Graphics
 PnP — Plug-and-Play
 PoE — Power over Ethernet
 POID — Persistent Object Identifier
 POJO — Plain Old Java Object
 POP — Point of Presence
 POP3 — Post Office Protocol v3
 POSIX — Portable Operating System Interface, formerly IEEE-IX
 POST — Power-On Self Test
 PPC — PowerPC
 PPI — Pixels Per Inch
 PPP — Point-to-Point Protocol
 PPPoA — PPP over ATM
 PPPoE — PPP over Ethernet
 PPTP — Point-to-Point Tunneling Protocol
 PS — PostScript
 PSA — Professional Services Automation
 PS/2 — Personal System/2
 PSU — Power Supply Unit
 PSVI — Post-Schema-Validation Infoset
 PTS-DOS — PhysTechSoft — Disk Operating System
 PV — Physical Volume
 PVR — Personal Video Recorder
 PWM — Pulse-Width Modulation
 PXE — Preboot Execution Environment
 PXI — PCI eXtensions for Instrumentation

Q 

 QA — Quality Assurance
 QDR — Quad Data Rate
 QFP — Quad Flat Package
 QoS — Quality of Service
 QOTD — Quote of the Day
 QSS — Quick Security Setup
 Qt — Quasar Toolkit
 QTAM — Queued Teleprocessing Access Method

R 

 RACF — Resource Access Control Facility
 RAD — Rapid Application Development
 RADIUS — Remote Authentication Dial In User Service
 RAID — Redundant Array of Independent Disks
 RAID — Redundant Array of Inexpensive Disks
 RAII — Resource Acquisition Is Initialization
 RAIT — Redundant Array of Inexpensive Tapes
 RAM — Random Access Memory
 RARP — Reverse Address Resolution Protocol
 RAS — Reliability, Availability and Serviceability
 RAS — Remote Access Service
 RRAS — Routing and Remote Access Service
 RC — Region Code
 RC — Release Candidate
 RC — Run Commands
 RCS — Revision Control System
 RDBMS — Relational Database Management System
 RDC — Remote Desktop Connection
 RDF — Resource Description Framework
 RDM — Relational Data Model
 RDOS — Real-time Disk Operating System
 RDS — Remote Data Services
 REFAL — Recursive Functions Algorithmic Language
 REST — Representational State Transfer
 regex — Regular Expression
 regexp — Regular Expression
 RF — Radio Frequency
 RFC — Request For Comments
 RFI — Radio Frequency Interference
 RFID — Radio Frequency Identification
 RGB — Red, Green, Blue
 RGBA — Red, Green, Blue, Alpha
 RHL — Red Hat Linux
 RHEL — Red Hat Enterprise Linux
 RIA — Rich Internet Application
 RIAA — Recording Industry Association of America
 RIP — Raster Image Processor
 RIP — Routing Information Protocol
 RIR — Regional Internet registry
 RISC — Reduced Instruction Set Computer
 RISC OS — Reduced Instruction Set Computer Operating System
 RJE — Remote Job Entry
 RLE — Run-Length Encoding
 RLL — Run-Length Limited
 RMI — Remote Method Invocation
 RMS — Richard Matthew Stallman
 ROM — Read Only Memory
 ROMB — Read-Out Motherboard
 ROM-DOS — Read Only Memory — Disk Operating System
 RPC — Remote Procedure Call
 RPG — Report Program Generator
 RPM — RPM Package Manager
 RSA — Rivest Shamir Adleman
 RSI — Repetitive Strain Injury
 RSS — Radio Service Software
 RSS — Rich Site Summary, RDF Site Summary, or Really Simple Syndication
 RTAI — Real-Time Application Interface
 RTC — Real-Time Clock
 RTE — Real-Time Enterprise
 RTEMS — Real-Time Executive for Multiprocessor Systems
 RTL — Right-to-Left
 RTM — Release To Manufacturing
 RTOS — Real-Time Operating System
 RTP — Real-time Transport Protocol
 RTS — Ready To Send
 RTSP — Real Time Streaming Protocol
 RTTI — Run-time Type Information

S 

 SaaS — Software as a Service
 SAN — Storage Area Network
 SAS — Serial attached SCSI
 SATA — Serial ATA
 SAX — Simple API for XML
 SBOD — Spinning Beachball of Death
 SBP-2 — Serial Bus Protocol 2
 sbin — superuser binary
 SBU — Standard Build Unit
 SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition
 S-CDMA — Synchronous Code Division Multiple Access
 SCID — Source Code in Database
 SCM — Software Configuration Management
 SCM — Source Code Management
 SCP — Secure Copy
 SCPI — Standard Commands for Programmable Instrumentation
 SCSI — Small Computer System Interface
 SCTP — Stream Control Transmission Protocol
 SD — Secure Digital
 SDCC — Small Device C Compiler
 SDDL — Security Descriptor Definition Language
 SDH — Synchronous Digital Hierarchy
 SDI — Single Document Interface
 SDIO — Secure Digital Input Output
 SDK — Software Development Kit
 SDL — Simple DirectMedia Layer
 SDN — Service Delivery Network
 SDN — Software-defined networking
 SDP — Session Description Protocol
 SDR — Software-Defined Radio
 SDRAM — Synchronous Dynamic Random Access Memory
 SDSL — Symmetric DSL
 SE — Single Ended
 SEAL — Semantics-directed Environment Adaptation Language
 SEI — Software Engineering Institute
 SEO — Search Engine Optimization
 SFTP — Secure FTP
 SFTP — Simple File Transfer Protocol
 SFTP — SSH File Transfer Protocol
 SGI — Silicon Graphics, Incorporated
 SGML — Standard Generalized Markup Language
 SGR — Select Graphic Rendition
 SHA — Secure Hash Algorithm
 SHDSL — Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
 SIF  — Source Input Format
 SIGCAT — Special Interest Group on CD-ROM Applications and Technology
 SIGGRAPH — Special Interest Group on Graphics
 SIMD — Single Instruction, Multiple Data
 SIMM — Single Inline Memory Module
 SIP — Session Initiation Protocol
 SIP — Supplementary Ideographic Plane
 SISD — Single Instruction, Single Data
 SISO — Single-Input and Single-Output
 SLED — SUSE Linux Enterprise Desktop
 SLES — SUSE Linux Enterprise Server
 SLI — Scalable Link Interface
 SLIP — Serial Line Internet Protocol
 SLM — Service Level Management
 SLOC — Source Lines of Code
 SPM — Software project management
 SPMD — Single Program, Multiple Data
 SMA — SubMiniature version A
 SMB — Server Message Block
 SMBIOS — System Management BIOS
 SMIL — Synchronized Multimedia Integration Language
 S/MIME — Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
 SMP — Supplementary Multilingual Plane
 SMP — Symmetric Multi-Processing
 SMS — Short Message Service
 SMS — System Management Server
 SMT — Simultaneous Multithreading
 SMTP — Simple Mail Transfer Protocol
 SNA — Systems Network Architecture
 SNMP — Simple Network Management Protocol
 SNTP — Simple Network Time Protocol
 SOA — Service-Oriented Architecture
 SOAP — Simple Object Access Protocol
 SOAP — Symbolic Optimal Assembly Program
 SoC — System-on-a-Chip
 SO-DIMM — Small Outline DIMM
 SOE — Standard Operating Environment
 SOHO — Small Office/Home Office
 SOI — Silicon On Insulator
 SP — Service Pack
 SPA — Single Page Application
 SPF — Sender Policy Framework
 SPI — Serial Peripheral Interface
 SPI — Stateful Packet Inspection
 SPL — Search Processing Language
 SPARC — Scalable Processor Architecture
 SQL — Structured Query Language
 SRAM — Static Random Access Memory
 SSA — Static Single Assignment
 SSD — Software Specification Document
 SSD — Solid-State Drive
 SSE — Streaming SIMD Extensions
 SSH — Secure Shell
 SSI — Server Side Includes
 SSI — Single-System Image
 SSI — Small-Scale Integration
 SSID — Service Set Identifier
 SSL — Secure Socket Layer
 SSP — Supplementary Special-purpose Plane
 SSPI — Security Support Provider Interface
 SSSE — Supplementary Streaming SIMD Extensions
 su — superuser
 SUS — Single UNIX Specification
 SUSE — Software und System-Entwicklung
 SVC — Scalable Video Coding
 SVG — Scalable Vector Graphics
 SVGA — Super Video Graphics Array
 SVD — Structured VLSI Design
 SWF — Shock Wave Flash
 SWT — Standard Widget Toolkit
 Sysop — System operator

T 

 TAO — Track-At-Once
 TASM — Turbo ASseMbler
 TB — TeraByte
 Tcl — Tool Command Language
 TCP — Transmission Control Protocol
 TCP/IP — Transmission Control Protocol/Internet Protocol
 TCU — Telecommunication Control Unit
 TDD — Test-driven development
 TDD — Time Division Duplex
 TDMA — Time Division Multiple Access
 TD-SCDMA — Time Division Synchronous Code Division Multiple Access
 TFT — Thin Film Transistor
 TFTP — Trivial File Transfer Protocol
 TI — Texas Instruments
 TLA — Three-Letter Acronym
 TLD — Top-Level Domain
 TLS — Thread-Local Storage
 TLS — Transport Layer Security
 TLV — Type-length-value
 tmp — temporary
 TNC — Terminal Node Controller
 TNC — Threaded Neill-Concelman connector
 TPF — Transaction Processing Facility
 TROFF — Trace Off
 TRON — Trace On
 TRON — The Real-time Operating system Nucleus
 TRS-DOS — Tandy Radio Shack — Disk Operating System
 TSO — Time Sharing Option
 TSP — Traveling Salesman Problem
 TSR — Terminate and Stay Resident
 TTA — True Tap Audio
 TTF — TrueType Font
 TTL — Transistor-Transistor Logic
 TTL — Time To Live
 TTS — Text-to-Speech
 TTY — Teletype
 TUCOWS — The Ultimate Collection of Winsock Software
 TUG — TeX Users Group
 TWAIN — Technology Without An Interesting Name

U 

 UAAG — User Agent Accessibility Guidelines
 UAC — User Account Control
 UART — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
 UAT — User Acceptance Testing
 UCS — Universal Character Set
 UDDI — Universal Description, Discovery, and Integration
 UDMA — Ultra DMA
 UDP — User Datagram Protocol
 UEFI — Unified Extensible Firmware Interface
 UHF — Ultra High Frequency
 UI — User Interface
 UL — Upload
 ULA — Uncommitted Logic Array
 UMA — Upper Memory Area
 UMB — Upper Memory Block
 UML — Unified Modeling Language
 UML — User-Mode Linux
 UMPC — Ultra-Mobile Personal Computer
 UMTS — Universal Mobile Telecommunications System
 UNC — Universal Naming Convention
 UPS — Uninterruptible Power Supply
 URI — Uniform Resource Identifier
 URL — Uniform Resource Locator
 URN — Uniform Resource Name
 USB — Universal Serial Bus
 usr — user
 USR — U.S. Robotics
 UTC — Coordinated Universal Time
 UTF — Unicode Transformation Format
 UTP — Unshielded Twisted Pair
 UUCP — Unix to Unix Copy
 UUID — Universally Unique Identifier
 UUN — Universal User Name
 UVC — Universal Virtual Computer
 UX — User Experience

V 

 var — variable
 VAX — Virtual Address eXtension
 VCPI — Virtual Control Program Interface
 VB — Visual Basic
 VBA — Visual Basic for Applications
 VBS — Visual Basic Script
 VDSL — Very High Bitrate Digital Subscriber Line
 VESA — Video Electronics Standards Association
 VFAT — Virtual FAT
 VFS — Virtual File System
 VG — Volume Group
 VGA — Video Graphics Array
 VGA — Video Graphics Adapter
 VHF — Very High Frequency
 VLAN — Virtual Local Area Network
 VLB — Vesa Local Bus
 VLC — Visible Light Communication
 VLF — Very Low Frequency
 VLIW — Very Long Instruction Word
 VLSI — Very-Large-Scale Integration
 VLSM — Variable Length Subnet Mask
 VM — Virtual Machine
 VM — Virtual Memory
 VNC — Virtual Network Computing
 VOD — Video On Demand
 VoIP — Voice over Internet Protocol
 VPN — Virtual Private Network
 VPU — Visual Processing Unit
 VR — Virtual Reality
 VRML — Virtual Reality Modeling Language
 VSAM — Virtual Storage Access Method
 VSAT — Very Small Aperture Terminal
 VT — Video Terminal
 VTAM — Virtual Telecommunications Access Method

W 

 W3C — World Wide Web Consortium
 WAFS — Wide Area File Services
 WAI — Web Accessibility Initiative
 WAIS — Wide Area Information Server
 WAN — Wide Area Network
 WAP — Wireless Access Point
 WAP — Wireless Application Protocol
 WASM — Watcom ASseMbler
 WBEM — Web-Based Enterprise Management
 WCAG — Web Content Accessibility Guidelines
 W-CDMA — Wideband Code Division Multiple Access
 WCF — Windows Communication Foundation
 WDM — Wavelength-Division Multiplexing
 WebDAV — WWW Distributed Authoring and Versioning
 WEP — Wired Equivalent Privacy
 WFI — Wait For Interrupt
 WiMAX — Worldwide Interoperability for Microwave Access
 WinFS — Windows Future Storage
 WINS — Windows Internet Name Service
 WLAN — Wireless Local Area Network
 WMA — Windows Media Audio
 WMV — Windows Media Video
 WOL — Wake-on-LAN
 WOM — Wake-on-Modem
 WOR — Wake-on-Ring
 WORA — Write once, run anywhere
 WORE — Write once, run everywhere
 WPA — Wi-Fi Protected Access
 WPAN — Wireless Personal Area Network
 WPF — Windows Presentation Foundation
 WPS — Wi-Fi Protected Setup
 WSDL — Web Services Description Language
 WSFL — Web Services Flow Language
 WUSB — Wireless Universal Serial Bus
 WWAN — Wireless Wide Area Network
 WWID — World Wide Identifier
 WWN — World Wide Name
 WWW — World Wide Web
 WYSIWYG — What You See Is What You Get
 WZC — Wireless Zero Configuration

X 

 XAG — XML Accessibility Guidelines
 XAML — eXtensible Application Markup Language
 XDM — X Window Display Manager
 XDMCP — X Display Manager Control Protocol
 XCBL — XML Common Business Library
 XHTML — eXtensible Hypertext Markup Language
 XILP — X Interactive ListProc
 XML — eXtensible Markup Language
 XMMS — X Multimedia System
 XMPP — eXtensible Messaging and Presence Protocol
 XMS — Extended Memory Specification
 XNS — Xerox Network Systems
 XP — Cross-Platform
 XP — Extreme Programming
 XPCOM — Cross Platform Component Object Model
 XPI — XPInstall
 XPIDL — Cross-Platform IDL
 XPS — XML Paper Specification
 XSD — XML Schema Definition
 XSL — eXtensible Stylesheet Language
 XSL-FO — eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects
 XSLT — eXtensible Stylesheet Language Transformations
 XSS — Cross-Site Scripting
 XTF — eXtensible Tag Framework
 XTF — eXtended Triton Format
 XUL — XML User Interface Language
 XVGA — Extended Video Graphics Adapter

Y 

 Y2K — Year Two Thousand problem
 YAAF — Yet Another Application Framework
 YACC — Yet Another Compiler Compiler
 YAML — YAML Ain't Markup Language
 YaST — Yet another Setup Tool

Z 

 ZCAV — Zone Constant Angular Velocity
 ZCS — Zero Code Suppression
 ZIF — Zero Insertion Force
 ZIFS — Zero Insertion Force Socket
 ZISC — Zero Instruction Set Computer
 ZOI — Zero One Infinity
 ZOPE — Z Object Publishing Environment
 ZMA — Zone Multicast Address
 ZPL — Z-level Programming Language

Див. також 
 Акронім
 Комп'ютерний сленг
 List of file formats
 Professional certification

Примітки

Посилання 

 The UNIX Acronym List 
 Словник термінів і скорочень 

Комп'ютерна термінологія